Przełącznik (redukcja) - element armatury wodnej pozwalający na łączenie pomiędzy sobą różnej średnicy łączników węży pożarniczych, a także nasad. 

Typowe przełączniki:
 25/52
 52/75
 75/110
 110/150

Środki i sprzęt gaśniczy